Jaculus (geslacht), een geslacht uit de knaagdierenfamilie jerboa's
 Amphiptere, een fabeldier